

Toponymie
Maida est une commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie.
San Pietro a Maida est une commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie.
Maida Hill est un quartier du centre de Londres dans le district de la Cité de Westminster.
Maida Vale est un quartier du centre de Londres dans le district de la Cité de Westminster.

Patronyme
Adam Joseph Maida, né le , est un cardinal américain, archevêque de Détroit dans le Michigan (États-Unis) de 1990 à 2009.
Arra-Maïda est une aborigène de Tasmanie que plusieurs membres de l'expédition vers les Terres australes conduite par Nicolas Baudin rencontrèrent en  sur les rivages de l'île Bruny.
Clara Maïda est une compositrice française née en 1963.

Cuisine
La farine maida est une farine de blé raffinée

Autres
La bataille de Maida est une bataille napoléonienne ayant eu lieu le .